Send Away The Tigers (с англ. «Прогнать тигров») — восьмой студийный альбом уэльской рок-группы Manic Street Preachers, выпущен 7 мая 2007 года и занял второе место в UK Album Chart (диску не хватило 690 проданных копий для достижения лидерства).

Об альбоме 
Send Away The Tigers назван в честь фразы английского комика Тони Хэнкока, означавшей: «бороться со внутренними демонами, напиваясь». Альбом можно рассматривать как возвращение группы к более тяжёлому звуку, который использовался в записи таких альбомов, как Generation Terrorists и Everything Must Go.

Обложка альбома была взята из книги Валерии Филлипс Monika Monster Future First Woman On Mars. Альбом получил от BPI статус золотого диска (100 000 копий) в течение 30 недели в 2007 году.

Свободная загрузка 
Песня «Underdogs» была сделана свободной для бесплатного скачивания 19 марта 2007 года в качестве благодарности группы своим фанатам, которые не покидали её никогда.

Список композиций 
 «Send Away the Tigers» — 3:36
 «Underdogs» — 2:49
 «Your Love Alone Is Not Enough» — 3:55
 «Indian Summer» — 3:54
 «The Second Great Depression» — 4:09
 «Rendition» — 2:59
 «Autumnsong» — 3:40
 «I’m Just a Patsy» — 3:11
 «Imperial Bodybags» — 3:30
 «Winterlovers» — 3:03

Песня «Working Class Hero» также присутствует в качестве скрытого трека, который начинается спустя минуту после окончания песни «Winterlovers».

Японское издание 
 «Send Away the Tigers» — 3:36
 «Underdogs» — 2:49
 «Your Love Alone Is Not Enough» — 3:55
 «Indian Summer» — 3:54
 «The Second Great Depression» — 4:09
 «Rendition» — 2:59
 «Autumnsong» — 3:40
 «I’m Just a Patsy» — 3:11
 «Imperial Bodybags» — 3:30
 «Winterlovers» — 3:03
 «Working Class Hero»
 «Love Letter to the Future» — 3:44
 «Morning Comrades» — 3:13
 «Send Away the Tigers» (acoustic) — 2:31

Альбомные чарты

Примечания 

Рок-альбомы
Альбомы Columbia Records
Альбомы Manic Street Preachers